Johann Cube ist der Name folgender Personen:

* Johann von Cube (um 1430–1503/4), siehe Johann Wonnecke von Kaub
 Johann David Cube (1724–1791), deutscher Theologe und Pastor
 Johann Ludwig Ferdinand von Cube (1788–1855), deutschbaltischer Jurist und Politiker
 Johann Moritz von Cube (* 1978), deutscher Sänger (Countertenor)